abreviatura feta servir en botànica en honor d'Ira Waddell Clokey

 Ira Waddell Clokey, botànic nord-americà
 Art Clokey, animador nord-americà, pioner amb el stop-motion